2003 Голяма награда на САЩ е 29-о за Голямата награда на САЩ и петнадесети кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 28 септември 2003 година на пистата Индианаполис, Индиана, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Индианаполис